Gomati bezeichnet 

 einen Distrikt in Indien, siehe Gomati (Distrikt)
 einen Fluss im Norden Indiens, siehe Gomti
 eine Ortschaft in der griechischen Gemeinde Aristotelis